Сюзі () — співачка, актриса та модель з Південної Кореї 
 Сюзі Кватро () — американська вокалістка, басистка, композитор, авторка текстів, актриса
 Сюзі Маккі Чарнас () — американська письменниця у жанрі наукової фантастики та фентезі 
 Сюзі Баткович () — австралійська баскетболістка, олімпійська медалістка 
 Сюзі Вольф () — професійний гонщик з Шотландії 
 Сюзі Сканлан () — американська фехтувальниця, олімпійська медалістка

Інше 
 Сюзі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 933 Сюзі — астероїд головного поясу